Anorthosis Famagusta er en cypriotisk fodbold- og volleyballklub. Klubben stammede oprindelig fra Famagusta, men spiller nu midlertidigt i Larnaca pga. den tyrkiske invasion af Cypern. Klubben er en af de mest succesfulde i cypriotisk fodbold med 13 ligatitler, 10 pokalmesterskaber og 6 super cups. Fodboldholdet spiller deres hjemmekampe på Antonis Papadopoulos Stadion med en kapacitet på 11.930 personer.

Historiske slutplaceringer

Titler 
 Cypriotiske mesterskaber (13): 1950, 1957, 1958, 1960, 1962, 1963, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2005 og 2008
 Cypriotiske pokalturnering (11): 1949, 1959, 1962, 1964, 1971, 1975, 1998, 2002, 2003, 2007  og 2020/21

Noter

Eksterne kilder/henvisninger 
 [ ]

Fodboldklubber i Cypern
Etableret i 1911